Calakmul (Mayastad en Biosfeerreservaat), een Mayavindplaats en natuurreservaat in Mexico
 Calakmul (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Campeche